Naselja u BiH:
 Vagan (Glamoč, BiH), naselje u općini Glamoč
 Vagan (Rudo, BiH), naselje u općini Rudo
 Vagan (Šipovo, BiH), naselje u općini Šipovo